Delmo Montenegro (Recife, ) é um poeta, tradutor e ensaísta brasileiro. 

Organizou, junto com o poeta Pietro Wagner, a antologia "Invenção Recife". Realizou a "Mostra de Poesia Visual Brasileira" (Pernambuco, 1994) e participou de exposições no Brasil e no exterior. É autor de "Os Jogadores de Cartas" (2003) e "Ciao Cadáver" (2005). Editor, junto com os escritores Fabiano Calixto, Marcelino Freire, Micheliny Verunschk e Raimundo Carrero, da revista de literatura Entretanto.

Obras publicadas
 Les Joueurs de Cartes (Os Jogadores de Cartas) (2003)
 Ciao, Cadáver (2005).

Naturais do Recife
Poetas de Pernambuco
Tradutores do Brasil
Ensaístas do Brasil